Carmen Acedo Casado (1965 -  ) é uma botânica e professora  espanhola .

Algumas publicações 
 Acedo, C; A Felpete, J Ignacio, R Alonso Redondo, A Fernández Rodríguez, MJ López Pacheco, E Puente García. 2002. Números cromosomáticos de plantas occidentales, 910-936
 Lence C.; C Acedo. 2007. Guión de Prácticas de Biología Vegetal99. ITF. ULE

 Fonte 
 Acedo C. 2004-2008. Botânica na web'': http://www3.unileon.es/personal/wwdbvcac/index.htm

Ligações externas
  

Botânicos da Espanha
Nascidos em 1965
Mulheres na ciência